In der Liste der Staaten mit dem höchsten Energieverbrauch werden Tabellen und Grafiken mit Angaben zum Thema Energieverbrauch dargestellt.

Überblick 

Der weltweite Primärenergieverbrauch betrug 2016 laut „BP Statistical Review of World Energy“  13.276,3 Millionen Tonnen Öleinheiten (ÖE). Im Jahr 2015 waren es 13.105,0 und im Jahr 2006 11.266,7 Millionen Tonnen ÖE. Das entspricht einem Anstieg um 17,8 Prozent innerhalb von 10 Jahren. Mehr als die Hälfte der Energie verbrauchten die fünf Staaten Volksrepublik China, USA, Indien, Russland und Japan. In Europa waren Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien die größten Verbraucher. In der Europäischen Union sank der Primärenergieverbrauch zwischen 2006 und 2016 um 10,28 Prozent. Während 2006 insgesamt 1830,2 Millionen Tonnen ÖE verbraucht wurden, waren es 2016 rund 1642,0 Millionen Tonnen ÖE. Der Anteil am weltweiten Verbrauch betrug 12,37 Prozent. Deutschland lag 2016 mit 322,5 Millionen Tonnen ÖE (2006 = 341,3 Millionen Tonnen ÖE) weltweit auf Rang 7. Das entspricht gegenüber 2006 einem Rückgang um 5,51 Prozent. Der Anteil am Weltverbrauch betrug 2,4 Prozent.

Unter Primärenergie werden im „BP Statistical Review of World Energy“ fossile Brennstoffe (Erdöl, Erdgas, Kohle), erneuerbare Energien (Bioenergie, Geothermie, Sonnenenergie, Wasserkraft, Windenergie) und Kernenergie erfasst. Nicht enthalten sind Brennstoffe wie Holz, Torf und tierische Abfälle. Die nicht aufgeführten Energieträger haben zwar in einigen Ländern einen hohen Stellenwert, über deren Verbrauch liegen jedoch keine zuverlässigen statistischen Angaben vor. Die Daten zum weltweiten Primärenergieverbrauch sind daher zu niedrig. Alleine selbst gesammelte Brennstoffe wie Holz und Kuhdung besitzen einen Anteil von rund 10 Prozent am Weltverbrauch. Für über 2,5 Milliarden Menschen ist das Verbrennen von Biomasse die teilweise einzige Energiequelle zum Kochen und Erhitzen von Wasser.

Die Energieversorgung im Jahr 2016 basierte vor allem auf den fossilen Energieträgern Erdöl, Kohle und Erdgas. Sie besaßen einen Anteil von 85,52 (2006: 89,90) Prozent am weltweiten Primärenergieverbrauch. Der Anteil der Kernenergie lag bei 4,46 (2006: 5,64) Prozent. Seit Jahrhunderten eine hohe Bedeutung hat die Nutzung der Wasserkraft. Sie hatte einen Anteil von 6,86 (2006: 6,10) Prozent am weltweiten Primärenergieverbrauch. Seit den 1990er Jahren nimmt insbesondere die Nutzung von Wind, Sonnenenergie und Biomasse auf der ganzen Welt stark zu (daher neue erneuerbare Energien). Deren Anteil am Primärenergieverbrauch lag bei 3,16 (2006: 0,83) Prozent.

Vergleich Primärenergieverbrauch

Länder nach Gesamtverbrauch 
Die Tabelle vergleicht die Länder mit dem größten Primärenergieverbrauch, deren Anteil am Weltverbrauch in Prozent und die kumulierte Summe. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen. Die Angaben sind in Terawattstunden (TWh) angegeben.

Länder nach Energieträgern 

Die Tabelle vergleicht den Primärenergieverbrauch einzelner Länder nach Energieträgern. Der Ölverbrauch ist in Millionen Tonnen angegeben, andere Energieträger in Millionen Tonnen Öleinheiten.

¹ Bioenergie, Geothermie, Sonnenenergie, Windenergie

Welt nach Energieträgern 
Die Tabelle vergleicht den weltweiten Primärenergieverbrauch nach Energieträgern.

Welt nach Gesamtverbrauch

Die drei größten Energieverbraucher

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Energieverbrauch pro Kopf

Weblinks 
 BP Statistical Review of World Energy
 BP2014 Statistical Review of World Energy
 U.S. Energy Information Administration: Total Primary Energy Consumption

Einzelnachweise 

Energieverbrauch
Energieverbrauch
Energieverbrauch
Energieverbrauch